

Господиново () — село в Варненській області. Входить до складу общини Бяла.
 Господиново () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Кайнарджа.